Manyč (), je celkové pojmenování jezer a řek, které leží v Kumo-Manyčské propadlině na jihu evropské části Ruska severně od Kavkazu.

Slaná jezera:
 Manyč-Gudilo (Velký Manyč, Gudilo) – 344 km²
 Malý Manyč – 78,8 km²
 Manyč – 10,7 km²

Řeky:
 Západní Manyč (také někdy nazývaný jen Manyč)
 Východní Manyč
 Manyč (přítok jezera Manyč-Gudilo, také někdy od soutoku s Kalausem horní tok Západního Manyče)

Literatura